Desa Girimukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 108,21), 
 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,89), 
 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,42), 
 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 107,11), 
 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,37), 
 Desa Girimukti (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar